La princesa María de Luxemburgo (nacida como María Astrid Lilian Carlota Leopoldina Guillermina Ingeborg Antonieta Isabel Ana Alberta; Luxemburgo; 17 de febrero de 1954) es una princesa de Luxemburgo, de Nassau-Weilburg y de Borbón-Parma desde su nacimiento, cómo la hija primogénita de los anteriores Grandes Duques de Luxemburgo, Juan y Josefina. Por matrimonio es también archiduquesa de Austria, princesa imperial de Austria y princesa real de Hungría, Croacia y Bohemia. Es miembro de la Casa Real de Nassau-Weilburg y de Borbón-Parma.

Biografía 
Es la hija mayor del gran duque Juan de Luxemburgo y de su esposa, la princesa Josefina Carlota de Bélgica. Sus padrinos fueron el rey Leopoldo III de Bélgica (su abuelo materno) y la gran duquesa Carlota de Luxemburgo (su abuela paterna).

Durante su juventud, fue una de las pocas princesa elegibles entre las casas reinante europeas, y fue considerada como una de las candidatas ideales para contraer matrimonio con el príncipe Carlos de Gales, aunque la idea no prosperó, sobre todo a las diferencias religiosas ya que ella es católica.
María Astrid estudió en Luxemburgo y Bélgica. En 1974 recibió su diploma como enfermera. Ha sido presidenta de la Cruz Roja de Luxemburgo desde 1970.

Matrimonio y descendencia 
El 6 de febrero de 1982 contrajo matrimonio con su primo segundo, el archiduque Carlos Cristián de Austria (1954), hijo menor del archiduque Carlos Luis de Austria y de la princesa Yolanda de Ligne. Tuvo lugar en la Catedral de Notre-Dame de Luxemburgo.

Tienen cinco hijos:
 Archiduquesa María Cristina Ana Astrid Zita Carlota de Austria (n. 3 de julio de 1983). Casada el 6 de diciembre de 2008 con el Conde Rodolfo de Limburg-Stirum en la Catedral de San Rumbold en Mechelen, Bélgica, tienen tres hijos:
 Conde Leopoldo Menno Felipe Gabriel Francisco Javier María José Ghislain de Limburg-Stirum (n. 19 de abril de 2011, Buenos Aires, Argentina).  
 Conde Constantino de Limburg-Stirum (n. 25 de octubre de 2013, Buenos Aires, Argentina).
 Conde Gabriel de Limburg-Stirum (n. 2016). 
 Archiduque Imre Manuel Siméon Juan Carlos Marcos de Aviano de Austria (n. 8 de diciembre de 1985), casado el Kathleen Isabel Walker, hija del banquero Roberto Walker y su esposa Margarita Walker, el 8 de diciembre de 2012 en l Iglesia Católica de Santa María Madre de Dios en Washington, Estados Unidos. Tienen cuatro hijas:
 Archiduquesa María Estela Isabel Cristiana Yolanda Alberta de Austria (n. 11 de noviembre de 2013, Kirchberg, Luxemburgo).
 Archiduquesa Magdalena María Alejandra Zita Carlota de Austria (n. 24 de febrero de 2016, Kirchberg, Luxemburgo).
 Archiduquesa Juliana María Cristina Guillermina Margarita Astrid de Austria (n. 14 de octubre de 2018, Ginebra, Suiza). 
 Archiduquesa Cecilia María Josefina Adelaida Enriqueta de Austria (n. 15 de enero de 2021, Ginebra, Suiza).
 Archiduque Cristóbal Enrique Alejandro María Marcos de Aviano de Austria (n. 2 de febrero de 1988), casado con Adelaida María Beatriz Drapé-Frisch (n. 4 de septiembre de 1989, Les Lilas, París), hija del diplomático Felipe Drapé-Frisch y su esposa Odile Drapé-Frisch, civilmente el 28 de diciembre de 2012 en el ayuntamiento de Nancy y en una ceremonia religiosa el 29 de diciembre de 2012 en la Basílica de Saint-Epvre. Tienen tres hijos:
 Archiduquesa Catalina María Cristina Fabiola de Austria (n. 22 de diciembre de 2014, Ginebra, Suiza). 
 Archiduquesa Sofía de Austria (n. 31 de agosto de 2017, Ginebra, Suiza).
 Archiduque José de Austria (n. octubre de 2020, Ginebra, Suiza).
 Archiduque Alejandro Héctor María Carlos Leopoldo Marcos de Aviano de Austria (n. 26 de septiembre de 1990), soltero y sin descendencia.
 Archiduquesa Gabriela María Pilar Yolanda Josefina Carlota de Austria (n. 26 de marzo de 1994), casada con el príncipe Enrique de Borbón-Parma, el 12 de septiembre de 2020 en el castillo de Tratzberg, Jenbach, Tirol. Tienen dos hijas:
 Princesa Victoria Antonia María Astrid Lydia de Borbón-Parma (n. 30 de octubre de 2017, Ginebra, Suiza).
 Princesa Anastasia Erika Alejandra María Yolanda de Borbón-Parma (n. 3 de julio de 2021, Ginebra, Suiza).

María Astrid y su familia viven tranquilamente, haciendo ocasionales apariciones en las bodas reales y acontecimientos similares.

Títulos y estilos 
 17 de febrero de 1954 - 6 de febrero de 1982: Su Alteza Real la princesa María Astrid de Luxemburgo, princesa de Nassau, princesa de Borbón-Parma.
 6 de febrero de 1982 - presente: Su Alteza Imperial y Real la archiduquesa María Astrid de Austria, princesa imperial de Austria, princesa real de Hungría, Croacia y Bohemia, princesa de Luxemburgo, princesa de Nassau, princesa de Borbón-Parma.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas luxemburguesas 
  Dama gran cruz de la Orden de Aldolfo de Nassau.
  Medalla Conmemorativa del Enlace Matrimonial entre Enrique y María Teresa de Luxemburgo (14/02/1981).
  Medalla Conmemorativa del Jubileo de Plata del Gran Duque Juan (12/11/1989).

Distinciones honoríficas extranjeras 
  Medalla Conmemorativa del 2.500 Aniversario del Imperio de Irán (Imperio de Irán, 14/10/1971).
  Dama gran cruz de la Orden de Isabel la Católica (Reino de España, 08/07/1980).
  Dama gran cruz de honor y devoción de la Orden de Malta (07/02/2008).

Ancestros

Referencias 

 "La realeza y la prensa". pbs.org.
 Lux-arazzi, "Archduke marries American"
 Tageblatt.lu (Alemmán), fotos de la boda del archiduque Imre de Austria y Kathleen Elizabeth Walker.
 Distinciones honoríficas del Gran Ducado de Luxemburgo

Casa de Habsburgo-Lorena
Casa de Nassau-Weilburg
Casa de Borbón-Parma
Princesas de Luxemburgo
Grandes cruces de la Orden de Adolfo de Nassau
Damas grandes cruces de la Orden de Isabel la Católica